La Flèche brisée peut faire référence à :
 La Flèche brisée (Broken Arrow), western américain de Delmer Daves, sorti en 1950 ;
 La Flèche brisée (Broken Arrow), série télévisée diffusée 1956 et 1958 sur le réseau ABC, et à partir de 1960 en France;
 La Flèche brisée (Broken Arrow), roman de l'écrivain et journaliste américain Elliott Arnold (1912-1980), paru en 1954 et tiré de sa nouvelle Blood brother (1947).

Références

Voir aussi